Příjmení Matouš nosí více osobností:

 Ilja Matouš (1931–2018) – český běžec na lyžích
 Jan Matouš (* 1961) – československý biatlonista
 Josef Matouš (1881–1971) – český učitel a překladatel
 Lubor Matouš (1908–1984) – orientalista, asyriolog a sumerolog, překladatel
 Ondřej Matouš (* 1978) – český politik TOP 09 a člen Rady Českého rozhlasu
 Milan Matouš (1923–2003) – český a italský tenista a hokejista

 ženská varianta s přechýlením

 Kristýna Matoušová (* 1988) – česká florbalistka a reprezentantka

Externí odkazy